Premier Liha w piłce nożnej 2012/13 – XXII edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych ukraińskiej klubowej piłki nożnej. Sezon rozpoczął się 14 lipca 2012, a zakończy się w maju 2013. Szachtar Donieck będzie bronił po raz kolejny tytuł mistrza Ukrainy.

Drużyny 

Zespoły występujące w Premier Lidze 2012/2013
 Arsenał Kijów
 Czornomoreć Odessa
 Dnipro Dniepropetrowsk
 Dynamo Kijów
 Howerła Użhorod 
 Illicziweć Mariupol
 Karpaty Lwów
 Krywbas Krzywy Róg
 Metalist Charków
 Metałurh Donieck
 Metałurh Zaporoże 
 Szachtar Donieck  
 Tawrija Symferopol
 Wołyń Łuck
 Worskła Połtawa
 Zoria Ługańsk

Uwagi
  — zespoły, które awansowały z Pierwszej ligi edycji 2011/2012.

Stadiony

Aktualna tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
Ostatnia aktualizacja: 26 maja 2013

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 Ukraiński Futbol od Dmitrija Troszczija 
 Archiwum Mistrzostw na stronie UkrSoccerHistory 
 Statystyki na RSSSF 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Ukrainie
2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2012 na Ukrainie
2013 na Ukrainie